Орлово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области на реке Комья.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Комьянский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 26,9 км, до центра муниципального образования Хорошево — 4,8 км. Ближайшие населённые пункты — Логиново, Патракеево, Огарково, Старый Дор.

По переписи 2002 года население — 7 человек.

Примечания

Ссылки 
 Орлово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района